

Sigle 
 Morse-Kelley – teoria assiomatica degli insiemi
 Marlene Kuntz – gruppo musicale italiano
 Mein Kampf (La mia battaglia) – libro di Adolf Hitler in cui descrive il programma politico del partito NSDAP
 Mortal Kombat – videogioco picchiaduro
 Mark Knopfler – chitarrista e cantautore britannico

Codici 
 MK – codice vettore IATA di Air Mauritius
 mk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua macedone
 MK – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Macedonia del Nord
 MK – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mallakastër (Albania)
 MK – codice ISO 3166-2:TD di Mayo-Kebbi (Ciad)

Informatica 
 .mk – dominio di primo livello della Macedonia del Nord

Musica 
 MK – canzone dei Marlene Kuntz contenuta nell'album Catartica del 1994

Danza 
 MK – compagnia di danza contemporanea italiana con sede a Roma

Altro 
 mK – simbolo del millikelvin
 MK – simbolo del megakelvin
 Mk – abbreviazione comune del kwacha malawiano, valuta del Malawi
 Mk. – sigla dei carri armati israeliani Merkava
 MK – sigla di Umkhonto we Sizwe, movimento politico sudafricano
 MK – targa automobilistica di Märkischer Kreis (Germania)
 Mk – abbreviazione di Mark, sigla tecnica per distinguere i macchinari (ad esempio le automobili) in base al modello, alla versione o alla serie di fabbricazione
 MK – (abbreviazione inglese, Member of Knesset), membro della knesset, il parlamento di Israele